Sello steht für:

 Sello (Gärtnerfamilie), Name einer deutschen Gärtnerfamilie
 Sello (Einkaufszentrum), Einkaufszentrum in Espoo, Finnland

Sello ist der Familienname folgender Personen:
 Bokang Sello (* 1994), lesothischer Fußballspieler
 Carl Sello (1757–1796), Königlicher Hofgärtner in Sanssouci, Potsdam
 Ehrenreich Wilhelm Sello (1722–1795), Königlicher Planteur im Tiergarten, Berlin
 Emil Sello (1816–1893), Königlicher Hofgärtner in Preußen
 Erich Sello (1852–1912), deutscher Jurist und Strafverteidiger
 Friedrich Sello (1789–1831), deutscher Gärtner, Naturforscher in Südamerika
 Georg Sello (1850–1926), deutscher Archivar und Historiker
 Gottfried Sello (1913–1994), deutscher Kunsthistoriker und Kunstkritiker
 Hermann Sello (1800–1876), Königlicher Hofgärtner in Preußen
 Ingeborg Sello (1916–1982), deutsche Fotografin und Kunstkritikerin
 Johann Justus Sello (1690–1768), Königlicher Planteur im Berliner Tiergarten
 Johann Samuel Sello († 1787), Königlicher Hofgärtner
 Justus Ehrenreich Sello (1758–1818), Königlicher Planteur im Berliner Tiergarten
 Katrin Sello (1941–1992), deutsche Kunsthistorikerin
 Leopold Sello (1785–1874), Geheimer Bergrat im Saarrevier
 Ludwig Sello (1775–1837), Königlicher Hofgärtner in Sanssouci
 Myriam Sello-Christian (1917–1970), deutsche Autorin, Schauspielerin, Synchron- und Hörspielsprecherin
 Tom Sello (* 1957), deutscher Publizist
 Tsepang Sello (* 1997), lesothische Leichtathletin
 Wilhelm Sello (1756–1822), Königlicher Planteur in Potsdam-Sanssouci

Siehe auch:
 Selo